That Phanom (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Phanom, Thailanda, cu o populație de 83.478 de locuitori și o suprafață de 367,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 142 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Nakhon Phanom